Csapda (1939), Robert Siodmak filmje
 Csapda (1974), Manole Marcus filmje
 Csapda (1989), Fredo Walton filmje
 Csapda (2010), Sipos András filmje
 Csapda (2013), Ric Roman Waugh filmje